Isotipo puede referirse a:

 Isotipo (biología), el duplicado de un holotipo en taxonomía.
 Isotipo (diseño), parte de la composición de un logotipo en un diseño gráfico como publicitario.
 Isotipo (inmunología), nombre que reciben las cinco clases distintas de anticuerpos.